Vitória do Mearim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vitória do Mearim (ort), Maranhão, 
 Vitória do Mearim (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar